Crémazie peut faire référence à :

Personnes 
Octave Crémazie, un poète canadien-français du .

Toponymes 
Crémazie, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec, nommée en l'honneur du poète, et qui porte maintenant le nom de Maurice-Richard.
Crémazie, station du métro de Montréal.
Crémazie, boulevard de Montréal

Autres 
Le Prix Octave-Crémazie est un prix littéraire de poésie.